Wilhelm Peters peut se référer à :
 Wilhelm Peters, zoologiste et explorateur allemand ;
 Wilhelm Peters, peintre norvégien ;
 Wilhelm Peters (1901-1941), footballeur et arbitre allemand de football..